

Wydarzenia 

 Europa
 Aemilius Scaurus zarządził meliorację znacznych obszarów Niziny Nadpadańskiej